Sacramento může znamenat město, řeku nebo údolí:

 Sacramento – hlavní město státu Kalifornie v USA
 Sacramento (Brazílie) – město ve státě Minas Gerais v Brazílii
 Sacramento (Mexiko) – město ve státě Coahuila v Mexiku
 Sacramento (Kentucky) – město ve státě Kentucky v USA

 Sacramento (řeka) – řeka ve státě Kalifornie v USA

 Sacramento (údolí) – údolí ve státě Kalifornie v USA

Související články 
 Sacramento County – okres ve státě Kalifornie v USA
 West Sacramento – město ve státě Kalifornie v USA
 Colonia del Sacramento – město v Uruguayi

Externí odkazy